1469 Linzia – asteroide della fascia principale
 Linzia (botanica)  – genere di piante delle Asteracee